Bellingham steht für:

Orte:

in Australien:
 Bellingham (Tasmanien)

in England:
 Bellingham, ein Stadtteil von London Borough of Lewisham
 Bellingham (Northumberland)

in Kanada:
 Bellingham (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Bellingham (Massachusetts), im Norfolk County
 Bellingham (Minnesota), im Lac qui Parle County
 Bellingham (South Carolina), im Greenville County
 Bellingham (Washington), im Whatcom County
 Bellingham Bay in Washington
 Bellingham Knoll, im Montgomery County, Pennsylvania
 Bellingham Oaks, im Hillsborough County, Florida

in Südafrika:
 Bellingham (Weingut)

Personen:
 Edward Bellingham (??–1549), Lord Deputy von Irland
 Geoffrey Bellingham (* 1976), neuseeländischer Badmintonspieler
 Henry Bellingham (Ritter), englischer Ritter
 Henry Bellingham (* 1955), britischer Politiker
 Jobe Bellingham (* 2005), englischer Fußballspieler
 John Bellingham (1770–1812), britischer Attentäter
 Jude Bellingham (* 2003), englischer Fußballspieler
 Lynda Bellingham (1948–2014), britische Schauspielerin
 Norman Bellingham (* 1964), US-amerikanischer Kanute und Olympiasieger
 Phillip Bellingham (* 1991), australischer Skilangläufer
 Rebecca Bellingham (* 1978), neuseeländische Badmintonspielerin, Medaillengewinnerin bei den Commonwealth Games
 Richard Bellingham (1592–1672), Gouverneur der Massachusetts Bay Colony
 Robert Bellingham, englischer Ritter
 Sydney Robert Bellingham (1808–1900), irisch-kanadischer Geschäftsmann, Jurist und Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Bellingham National Bank Building, in Bellingham, Washington, ID-Nr. 83004275
 Bellingham Square Historic District, in Chelsea, Massachusetts, ID-Nr. 85000030
 Bellingham-Cary House, in Chelsea, Massachusetts, ID-Nr. 74000908

Siehe auch:
 Bellingham Bay